Rinder bezeichnet
 eine Gattungsgruppe (Bovini) der Hornträger, siehe Rinder
 Nutztiere die vom Auerochsen (Bos primigenius) abstammen und richtigerweise Hausrinder genannt werden

Rinder ist der Familienname von:
 Friedl Rinder (1905–2001), deutsche Schachspielerin
 Gerd Rinder (1935–2022), deutscher Schachspieler
 Mike Rinder (* 1955), australischer Scientology-Aussteiger

Siehe auch
 Rind